Il servoautodistributore è un dispositivo atto alla frenatura pneumatica di rimorchi pesanti per il trasporto di cose. Si trova alloggiato solitamente nella parte soprastante il timone del rimorchio, fissato al telaio o in una zona facilmente accessibile manualmente. Ha quattro funzioni:
 Alimentazione del serbatoio d'aria posto sul rimorchio.
 Garantisce la frenatura moderabile del rimorchio.
 Garantisce la frenatura automatica del rimorchio in caso di distacco dello stesso dalla motrice, od in caso di avaria dell'impianto.
 Ha anche la funzione di frenare o sfrenare il rimorchio attraverso uno stantuffo posto solitamente a lato del servoautodistributore. Tale funzione si può svolgere quante volte si vuole, fino all'esaurimento dell'aria accumulata all'interno del serbatoio del rimorchio.

Nel servoautodistributore, la valvola d'immissione resta chiusa finché viene premuto il pedale del freno.
Componenti meccanici
Meccanismi

Il servoautodistributore è collegato, all'entrata, tramite i 2 semigiunti di accoppiamento (moderabile ed automatico) al servodeviatore modulato e ,all uscita, tramite due tubazioni, di cui una diretta al serbatoio del rimorchio e l altra agli organi frenanti.